Distretto di Santo Tomás – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di Santo Tomás – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Distretto di Santo Tomás – distretto del Perù nella regione di Cusco